Horvátország
Zrmanja folyó Észak-Dalmáciában
Zrmanja falu Gračac községben, Zára megyében
Zrmanja Vrelo falu Gračac községben, Zára megyében